Пай — название следующих денежных единиц:
* Пай — денежная единица Индии и Пакистана, равная ⅓ пайсы,  анны или  рупии.
 Пай — денежная единица Сиама, Камбоджи и Бирмы, равная ⅓ сонгня или  тикаля.